Chilluévar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chilluévar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Chilluévar (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar